

Cinema 
The Scoop – cortometraggio muto del 1912 diretto da William Humphrey
Scoop – film di Ennio Marzocchini del 1982
Scoop – film di Woody Allen del 2006
Scoop! – film di Hitoshi Ōne del 2016

Giornalismo 
Scoop – notizia giornalistica sensazionale

Letteratura 
L'inviato speciale (Scoop) – romanzo di Evelyn Waugh del 1938

Musica 
Scoop – album di Pete Townshend del 1983
Scoop 3 – album di Pete Townshend del 2001

Persone 
Joseph Charles "Scoop" Posewitz – cestista statunitense
Wilton "Scoop" Putnam – cestista statunitense

Televisione 
Scoop – film TV britannico del 1987, adattamento dell'omonimo romanzo di Evelyn Waugh
Scoop – miniserie televisiva italiana di José María Sánchez del 1992
Scoop – serie televisiva canadese del 1992-1995